L'exil est une forme de châtiment civique consistant à éloigner la ou les personnes sanctionnées d'un endroit où elles souhaitent vivre ;

 Au cinéma :
 Exil, un film de Rithy Panh de 2016.
 Exil, un film de Visar Morina de 2020.

 En littérature :
 Exil est un recueil de poèmes de Saint-John Perse paru en 1945.
 Exil est le quatrième tome de la série de bande dessinée Les Chroniques de Magon.
 Exil est un roman écrit par Aaron Allston et placé dans l'univers Star Wars.
 Exil est le troisième tome de la troisième série de romans La Guerre des clans

 Magazine et revues
 Exil est une revue fondée en 1973 par Dominique de Roux.
 Exil est un magazine de bande dessinée québécoise des années 1990.

 Exil est un jeu de rôle steampunk, édité par le collectif d'auteurs Ballon-Taxi.
 Exil un groupe québécois de musique blues rock.

Voir aussi 
 Exile
 Les Exilés